Ходоровский Иосиф Исаевич (1885—) — профессиональный революционер, участник Гражданской войны, советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1885 году в городе Николаев.

Вступил в РСДРП в 1903 году, большевик. Работу вёл в Николаеве, Москве и других городах.

В 1905 году — член Николаевского комитета РСДРП. С 28(15) июня по 20(7) июля находился в херсонской тюрьме, затем вернулся в Николаев.

Участник Революции 1905—1907 годов. Участник вооруженного восстания в Москве в 1917 году.

После Октябрьской революции — на партийной, военной и советской работе:
 В 1918 — член коллегии Наркомата труда,
 до осени 1919 — на военно-штабных должностях Южного фронта,
 в декабре 1918 г. — марте 1919 г. начальник политотдела и одновременно 17 января — 6 июля 1919 года член РВС фронта
 23 марта 1919 — 27 августа 1919 — Реввоенсовет 9-й армии
 1919—1920 — председатель Казанского губисполкома и секретарь Казанского губкома РКП(б), член Татревкома. Возглавлял исполком Казанского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов с момента его образования до осени 1920 г.
 С 1921 г. — председатель Тульского губисполкома, затем секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б)
 1922—1928 — в Наркомпросе РСФСР
 с 1924 — заведующий Главпрофобром (Главное управление профессионального образования)
 до 1928 — заместитель наркома.
 1928—1932 — работал торговым представителем в Италии, затем в Турции.
 с 1932 был заместителем председателя Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР

В июле 1934 года стал начальником Лечебно-санитарного управления Кремля.

 Арестован 2 декабря 1937 года.
 Приговорён: ВКВС СССР 3 мая 1938 года, обвинён в участии в контр-революционной террористической организации.
 Расстрелян 7 мая 1938 года. Место захоронения: Московская область, п. Коммунарка.

Реабилитирован 11 апреля 1956 года ВКВС СССР.

Адреса в Москве 
Проживал: Москва, ул. Серафимовича, д.2 (Дом правительства), кв. 365.

Литература 
 Ходоровский И. Кому и зачем нужны две палаты. — М.: Обновление, 1917. — 32 с.
 Ходоровский И. Организация революционных сил: Временное правительство, советы рабочих солдатских и крестьянских депутатов. — М.: Обновление, 1917. — 27 с.
 Ходоровский И. Что дала революция народу. — М.: Обновление, 1917. — 32 с.
 Ходоровский И. На фронте просвещения: Статьи и речи. — М.-Л.: Государственное издательство, 1926. — 176 с.

Примечания 

 Ходоровский Иосиф Исаевич Биографический словарь. Интернет-проект «Архив Александра Н. Яковлева»

См. также 
Торговое представительство РСФСР и СССР в Италии

Репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Революционеры России
Большевики
Торгпреды СССР
Посмертно реабилитированные в СССР